Zilber ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Zilber, russischstämmiger britischer Mathematiker
 Christina Zilber, US-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin
 Joseph A. Zilber (1923–2009), US-amerikanischer Mathematiker